6 Taurydzki Pułk Grenadierów Generał-Feldmarszałka Wielkiego Księcia Michaiła Mikołajewicza (ros. 6-й гренадерский Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк) – pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 30 marca 1756 za panowania carycy Elżbiety Romanow.

Dyslokacja w 1914: Moskwa (Москва).

Pułk wziął udział w działaniach zbrojnych epoki napoleońskiej, a także w działaniach zbrojnych okresu I wojny światowej.

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 Korpus Grenadierów Imperium Rosyjskiego (Гренадерский корпус), Moskwa
 2 Dywizja Grenadierów (2 гренадерская дивизия), Moskwa
 6 Taurydzki Pułk Grenadierów Generał-Feldmarszałka Wielkiego Księcia Michaiła Mikołajewicza - (6-й гренадерский Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк), Moskwa

Literatura 
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 - 1914, Petersburg 1914.
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Linki zewnętrzne 
  (pl)
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?id=31 (ru)

Wojsko rosyjskie w Moskwie
Pułki grenadierów Imperium Rosyjskiego